Pietroasa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien in verschiedenen Kreisen:

 Pietroasa (Argeş), im Kreis Argeş
 Pietroasa (Bihor), im Kreis Bihor
 Pietroasa (Cluj), im Kreis Cluj
 Pietroasa (Suceava), im Kreis Suceava
 Pietroasa (Timiș), im Kreis Timiș
 Pietroasa (Vâlcea), im Kreis Vâlcea
 Pietroasa (Boloteşti), im Kreis Vrancea
 Pietroasa (Câmpineanca), im Kreis Vrancea
 Pietroasa (Tâmboeşti), im Kreis Vrancea
 Pietroasa (Vârteşcoiu), im Kreis Vrancea
 Pietroasa Mică, im Kreis Buzău

Siehe auch:
 Pietroasele, im Kreis Buzău, dort wurde 1837 der Schatz von Pietroasa entdeckt